Торремаджо́ре () — итальянский город в провинции Фоджа в Апулии.

Население составляет 16 984 человека, плотность населения составляет 81,43 чел./км². Занимает площадь 208,57 км². Почтовый индекс — 71017, телефонный код — 00882.

Покровителем города считается святой Савин (San Sabino). Праздник города ежегодно празднуется в первое воскресенье июня.

Личности, связанные с Торремаджоре 
 Умберто Петтиниккьо (1943), живописец и скульптор.

Города-побратимы 
  Каноса-ди-Пулья, Италия (2003)
  Буффало, США (2004)
  Виллафаллетто, Италия (2009)

Ссылки 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Италии